Yutog Yönten Gönpo (708-833), een Tibetaanse geneesheer en onderzoeker
Yutog Sarma Yönten Gönpo (1126-?), een Tibetaans geneesheer en onderzoeker
Yutog (kalön) (19e eeuw), Tibetaans minister (kalön) van 1873 tot 1878
Yutog Tashi Döndrub (1904/1906 - 1984), een Tibetaans generaal
Dorje Yudon Yutog (1912-), een Tibetaans schrijver